Clumsy est le tout dernier single de Fergie, extrait de l'album The Dutchess.
 Clumsy est une chanson d'Our Lady Peace.